Croitoru este un nume de familie românesc derivat din profesia de croitor. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Adrian Croitoru
Alexandra Croitoru
Constantin Croitoru
Florin Croitoru
Ion Croitoru
Lucian Croitoru 
Marius Croitoru
Ștrul Leiba Croitoru, numele primit la naștere de Ion Călugăru 

Nume de familie românești